Als Komparatorsystem (von lat. comparare vergleichen und von griech. σύστημα, systema [si'esdema], „das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene“; Pl. Systeme) bezeichnet man zweckgebundene Einheiten, deren Nutzen es ist, Vergleiche anzustellen (Vergleichssystem). 

 Komparatorsystem (Aquaristik) Tests zum Vergleichen wichtiger Wasserwerte wie pH, NO², Fe etc.
 Komparatorsystem (Elektronik) Vergleich von Eingangssignalen zur Feinabstimmung von Ton-Wiedergabegeräten.
 Komparatorsystem (Astronomie) stereoskopischer Vergleich photographischer Aufnahmen.
 Komparatorsystem (Medizin) postulierte Struktur die aktuell Wahrgenommenes mit bereits vorhandenen Erfahrungen vergleicht.